The Baby-Sitters Club - serie di romanzi pubblicati a partire dal 1986 dalla scrittrice statunitense Ann M. Martin 
 The Baby-Sitters Club - serie televisiva statunitense del 1990
 Il club delle baby sitter (The Baby-Sitters Club) - film statunitense del 1995 diretto da Melanie Mayron
 Il club delle babysitter (The Baby-Sitters Club) - serie televisiva statunitense del 2020